Рёшти — многозначное понятие.

Блюда 
 Рёшти — швейцарское национальное блюдо, изготавливаемое из тёртого сырого или варёного картофеля с добавками растительных или животных жиров.

Персоналии 
 Рёшти, Альберт (род. 1967) — швейцарский государственный и политический деятель, член Федерального совета Швейцарии с 2023 года.